Ossó de Sió kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ossó de Sió (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Ossó de Sió (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar